A ação de trava lateral (em inglês sidelock action), é um tipo de ação de arma de fogo comumente usado em rifles, que remonta ao século XVII com o mecanismo de pederneira na parte externa da arma. Na era moderna, foi desenvolvida pelo armeiro Fredrick Beasley uma versão interna desse mesmo mecanismo, cujos desenhos foram comprados pela Purdey e desenvolvidos pela Holland & Holland.

Características
Como o próprio nome indica, a ação de trava lateral, fica ao lado do mecanismo de ação, instalada numa placa (ou duas no caso de rifles duplos), e é interligada a ele através de pinos e parafusos, tornando as versões modernas da ação de trava lateral bem mais complexas que a ação de caixa por exemplo, onde o mecanismo de travamento fica acoplado com o do gatilho, no mesmo compartimento.

Por vários motivos, a ação de trava lateral é considerada superior à ação de caixa: menos metal pracisa ser removido para sua confecção tornando-o mais forte; as placas nas quais os mecanismos são intalados, fornecem um espaço maior para a arte do gravador; as travas laterais são em geral, esteticamente mais agradáveis; geralmente são construídas com mecanismos de segurança secundários ou de interceptação; as pressões dos gatilhos, teoricamente podem ser ajustados com mais precisão (um fator preponderante); devido a tudo isso, a maioria dos fabricantes reservam a ação de trava lateral para seus melhores modelos.

Outras ações de armas de fogo

Ver também
 Arma combinada

Ligações externas
 Sidelock Actions
 Sidelock Double-barrelled rifle
 AyA 12-Gauge No. 2 Sidelock
 , vídeo 
 , vídeo 
 , vídeo 

Componentes de armas de fogo
Engenharia mecânica